

Patronyme 

Gregory Isaacs (1951-2010), un chanteur jamaïcain de reggae.
Harry Isaacs (1902–1972) un pianiste britannique.
Isaac Isaacs (1855–1948), un homme politique australien et gouverneur général d'Australie.
Jason Isaacs (né en 1963), un acteur et producteur britannique.
Jorge Isaacs (1837-1895), écrivain et homme politique colombien.
Susan Sutherland Isaacs (1885-1948), une psychologue, pédagogue et psychanalyste britannique.
Susan Isaacs (1943-), femme de lettres américaine, auteur de roman policier.

Autres 
 La circonscription d'Isaacs de la Woden Valley, près de Canberra en Australie

Voir aussi